OCS City est une chaîne de télévision française du groupe Orange et Groupe Canal+. Le 12 septembre 2013, Orange annonce, durant sa conférence de rentrée, la création de OCS City qui remplace OCS Novo. La chaîne est lancée le 10 octobre 2013. La chaîne s'arrête le 12 janvier 2023.

Identité

Logo

Slogan 
 10 octobre 2013 - 19 décembre 2013 : « Génération HBO »
 19 décembre 2013 - 12 janvier 2023 : « La chaîne des fans de séries »

Programmes

Séries 
 Breaking Bad
 Les Soprano
 Le Trône de fer (Game of Thrones)
 Hello Ladies
 Louie
 Masters of Sex
 Low Winter Sun
 True Detective
 Boardwalk Empire
 Treme
 Boss
 True Blood
 John Adams
 Girls
 The Newsroom
 Generation KIll

Génération HBO 
La chaîne diffusera toutes les séries de la chaîne HBO, en diffusion +24 heures, en version originale sous-titrée.

Diffusion

Satellite

Câble

IPTV

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

 

Chaîne de télévision en français en France
Chaîne de télévision en haute définition en France
Chaîne ou station de télévision fondée en 2013

en:Orange Cinéma Séries